On peut répartir les « logiciels populaires sur Linux » en deux catégories :
 Logiciels prévus pour Linux seulement. En règle générale, un logiciel disponible sous Linux est disponible sur les autres plateformes UNIX (OpenBSD, Solaris, etc).
 Logiciels prévus pour une ou plusieurs autres plates-formes (Windows, Mac OS X, etc).
Les jeux sous Linux sont placés à part.

Logiciels multiplate-formes

Multimedia 
 Amarok, lecteur audio
 Audacity, retouche et édition son
 Ardour, studio d'enregistrement sonore multipiste
 Banshee, lecteur audio et vidéo
 Blender, modélisation 3D
 Cinepaint, retouche d'images vidéo
 Exaile, lecteur audio
 GIMP, retouche photo, et création graphique
 Inkscape, composition vectorielle SVG
 , logiciel libre d'édition vidéo, pour le différé ou le direct(live).
 Rosegarden, logiciel libre d'édition de partitions musicales et séquenceur MIDI
 VLC (VideoLAN Client), lecteur multimédia vidéo en réseau
 MPlayer, lecteur vidéo
 , front-end très avancé pour Mplayer (ajout de nombreuses options de configurations).

Réseau 
 aMSN, l'équivalent de Windows Live Messenger pour Linux 
 Apache, serveur web (le serveur web le plus utilisé au monde).
 BitTorrent, partage de fichier pair-à-pair
 Wireshark, analyseur de trafic réseau
 Pidgin, (anciennement Gaim) messagerie instantanée multiprotocole 
 Finch, messagerie instantanée Pidgin en version console 
 Empathy, remplaçant de Pidgin dans les distributions Ubuntu et Fedora
 Gajim, messagerie instantanée Jabber
 Ekiga, (anciennement GnomeMeeting) téléphonie et visiophonie
 SeaMonkey, suite Internet
 Mozilla Firefox, navigateur web
 Mozilla Sunbird, calendrier
 Mozilla Thunderbird, client de messagerie, agrégateur et lecteur de nouvelles
 Psi, messagerie instantanée Jabber
 Opera, navigateur web
 VNC, console graphique à distance
 XChat, client IRC
 XDM, gestionnaire de session permettant la connexion à distance.
 Chromium, navigateur internet open source

Productivité 
 LibreOffice, suite bureautique
 Eclipse, environnement de développement intégré (IDE)
 NetBeans, environnement de développement intégré (IDE)
 Emacs, éditeur de texte avancé
 Vim, éditeur de texte avancé
 Geany, logiciel d'édition orienté développement.
 Qcad, logiciel de DAO
 Nvu, éditeur HTML avec de l'édition graphique (WYSIWYG) ou de l'édition textuelle (édition du code source), il n'est plus développé.
 Mozilla Composer, éditeur HTML avec de l'édition graphique (WYSIWYG) ou de l'édition textuelle (édition du code source), il n'est plus développé.
 KompoZer, éditeur HTML avec de l'édition graphique (WYSIWYG) ou de l'édition textuelle (édition du code source), créé pour le gestionnaire de bureau KDE, il n'est plus développé.

Jeux 

 Steam, Bibliothèque en ligne de jeux.Voir les Jeux vidéo disponibles sous GNU/Linux

Logiciels typiquement Linux / Unix 
Les logiciels Linux peuvent se classer en plusieurs catégories. En effet, actuellement deux environnements de bureau sortent leur épingle du jeu pour Linux : il s'agit de KDE et GNOME. Des logiciels ont été écrits spécialement pour l'un ou l'autre des bureaux ou pour les deux (logiciels indépendants). Les logiciels écrits pour KDE fonctionnent bien sûr sous GNOME et vice-versa

On retrouve donc les catégories suivantes :
 Logiciels KDE
 Logiciels GNOME
 Logiciels indépendants.

Note : les logiciels indépendants sont les logiciels écrits pour Linux quel que soit le bureau utilisé ou quel que soit le gestionnaire de fenêtres utilisé (KDE, GNOME, WindowMaker, Sawfish, IceWM, Xfce).

Logiciels KDE 
 Konqueror, navigateur web, gestionnaire de fichiers, et visionneur de documents universel
 KMail, client de messagerie (POP, IMAP...)
 Kontact, Gestionnaire d'informations personnelles incluant KMail
 Scribus, logiciel de PAO
 Gwenview, visionneuse d'images
 Kuickshow, visionneuse d'images
 Digikam, gestionnaire d'images et d'appareils photos numériques
 KPhotoAlbum (anciennement KimDaBa pour KDE Image Database), pour gérer une base de données d'images
 KOffice, suite bureautique
 Krita, logiciel de création et de retouches d'images
 K3b, logiciel de gravure CD et DVD
 KPovModeler, modeleur 3D
 Kopete, messagerie instantanée multiprotocole
 Amarok, lecteur multimédia son
 kate, éditeur avancé
Voir aussi la liste de logiciels KDE.

Logiciels GNOME 
 Evolution, client de messagerie
 Nautilus, gestionnaire de fichiers
 Galeon, navigateur
 GnuCash, gestionnaire de budget
 Grisbi, gestion des finances personnelles
 Gnumeric, tableur de la suite GNOME Office
 Totem, lecteur multimédia son et vidéo
Voir aussi la liste de logiciels GNOME.

Logiciels indépendants 
 Fortune, programme qui affiche une citation au hasard
 Kino, logiciel libre d'édition vidéo.
 XMMS, lecteur multimedia (musique)
 Xine, MPlayer lecteurs multimedia (vidéo)
 Grip, extracteur de CD audio
 Mille-Xterm, infrastructure libre pour le déploiement massif et centralisé de terminaux

Jeux sous Linux
 Nexuiz
 Supertux, Super Mario Bros version Linux
 Tux Racer, jeu symbole de linux
 SuperTuxKart
 Divers jeux livrés avec KDE ou Gnome (liste importante)
 Doom, Doom 3, Quake 4, Quake 3, Unreal Tournament 2003 et Unreal Tournament 2004
 Neverwinter Nights
 Frozen Bubble
 Xmoto
 Frets on Fire
 Open Arena, Alien Arena
 Ultrastar NG
 FreeCiv
 Planet Penguin Racer
 Pingus
 World of Goo

Articles connexes 
 principales distributions linux
 Liste de logiciels libres
 Jeux vidéo disponibles sous GNU/Linux
 logiciels libres : exemples

Liens externes 
  Framasoft

linux